Quetzaltenango – miasto w Gwatemali
 Quetzaltenango – departament Gwatemali

Zobacz też 
 Powstanie w Quetzaltenango